Рекорди Європи з бігу на 5000 метрів у приміщенні визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетами в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Рекорди Європи з бігу на 5000 метрів у приміщенні фіксуються з 1988.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики в приміщенні – 5000 метрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики в приміщенні – 5000 метрів (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія рекордів Європи у бігу на 5000 метрів у приміщенні серед чоловіків  на сайті sport-record.de 

Чоловіки